Un tunnel est un passage souterrain.
 En agriculture maraîchère et horticole, un tunnel est un bâtiment léger de production servant à artificialiser l'atmosphère (serre)
 Dans les réseaux informatiques, un tunnel est un lien virtuel entre deux machines
 La vision du tunnel ou vision télescopique est un rétrécissement du champ visuel. 
 La lumière au bout du tunnel est une expression pour parler d'une expérience de mort imminente.

Titres

Cinéma et télévision 
 Tunnel, film iranien réalisé par Nader Ghane en 1968.
 Tunnel, film grec réalisé par Alexis Tsafas en 1991.
 Tunnel, court métrage belge réalisé par Joël Vanhoebrouck en 1997.
 Tunnel, court métrage allemand réalisé par Martin Libich en 1998.
 Tunnel, film américain réalisé par Daniel Baldwin en 2002.
 Tunnel, série franco-britannique réalisée par Dominik Moll en 2013.
 Tunnel, thriller sud-coréen réalisé par Kim Seong-hoon en 2016.
 Tunnel,  série sud-coréenne diffusée en 2017.

Musique 
 Tunnel, album de Buckethead sous l'anagramme Death Cube K.

Voir aussi